Pindi peut désigner :
 Pindi, un village de la commune de Võru en Estonie
 les Pindi, un peuple de République démocratique du Congo
 le pindi, une langue bantoue